Для серии GP2 Asia см. статью Список гонщиков GP2 Asia.
 Для серии GP3 см статью Список гонщиков GP3.

Список гонщиков GP2 — список гонщиков, которые провели хотя бы один старт в серии GP2. Этот список не включает гонщиков из сестринской серии GP2 Asia. Список приведён по состоянию на 4 июля 2016 года (после этапа на Ред Булл Ринге сезона 2016).

Жёлтым цветом выделены гонщики, принявшие участие в последнем Гран-при «Формулы-1». Синим цветом выделены гонщики, принявшие участие в последнем этапе GP2. Зелёным цветом выделены гонщики, принимавшие участие в «Формуле-1». Курсивом выделены наилучшие результаты в графе.

По гонщикам

По гражданству

Ссылки 

Пилоты ФИА Формулы-2